La Moraleja, urbanització residencial luxosa al municipi d'Alcobendas 
 Moraleja (Càceres), municipi de la província de Càceres a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Moraleja de Enmedio, municipi de la Comunitat Autònoma de Madrid 
 Moraleja de Matacabras, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Moraleja de las Panaderas, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Moraleja de Sayago, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Moraleja del Vino, municipi de la província de Zamora, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó